Лусон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Население — 79 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Покровителями города считаются святой Антонио, 13 Хунио, Фьеста де лос уэвос дурос и святая дева де ла Пения, 12 Септьембре.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары